3 miejscowości w Hiszpanii:
 El Pla de Baix, miejscowość w gminie Maià de Montcal, w comarce Garrotxa
 El Pla de Baix, miejscowość w gminie Sant Joan les Fonts, w comarce Garrotxa
 El Pla de Baix, miejscowość w gminie Sant Julià de Ramis, w comarce Gironès